{{infobox animanga personaje serie
|serie = Dino Rey
|nombre = Seth
|edad = 27 años
|relevancia = Antagonista
|seiyu = Daisuke Hirakawa
|tipoextra = Alianzas
|extra =Pandilla AlphaEquipo Zanjark
}}

Seth es un personaje ficticio de la serie anime Dino Rey.

En el Anime 
Seth es probablemente el personaje más siniestro de la serie. Traiciona a la Pandilla Alpha al final de la primera temporada y hace lo mismo contra el Equipo Zanjark. Cree que el modificar dinosaurios es por su propio bien y muy a menudo envía a Rod y a Laura a recolectar las distintas cartas de dinosaurio.

Originalmente era el asistente de los verdaderos padres de Rex, el Dr. Ancient y la Dra. Cretacia, pero su meta siempre fue traer a la vida a los dinosaurios usando sus respectivas cartas y experimentando con ellas para forzar a los dinosaurios a desarrollarse a un nivel y ritmo muy elevados.

Desarrollo en la Serie 
Es el único integrante productivo de la Pandilla Alpha. Suele enfadarse con sus compañeros(aunque no se note). Cuando traicionó al final de la primera temporada a la Pandilla Alpha, fue expulsado de ella. Constituye la única amenaza verdadera para el Equipo D. Tiene el pelo azul metálico y dos mechones de pelo más largo al frente que se cortan por su capa de la pandilla Alpha. En la 2.ª temporada los dos mechones son un poco más largos que su cara y tiene otro mechón más corto que apenas pasa su frente. Tiene marcas triangulares en rojo oscuro en sus pómulos, una en cada lado de la cara (de perfil puede notarse que, en diferentes capítulos, cambian de altura). Sus ojos son del mismo color que el de su pelo. Posiblemente sentía afecto por Laura, ya que con ella fue con la que platicó más. Es muy tranquilo y no es tan impulsivo como los demás miembros de la Pandilla Alpha. Rod lo considereba un buen amigo hasta el momento de la traición.

Experimentó con la carta del Velociraptor, convirtiendo al dinosaurio en algo más poderoso de lo que ya era. Dicha carta de movimiento es muy poderosa y potente, su carta de movimiento lo hace más rápido pero se nota que cuando la uso por primera vez no era muy rápido, después del proceso, él fue más rápido en su ataque. Seth lo hizo más poderoso y malvado por eso la carta es muy peligrosa.

En el Ep.42 Aviones, Trenes Y Dinosaurios se lleva la carta del Ampelosaurus y le quitó información a Jonathan de sus Bancos de Memoria.
En el Ep.46 al Ep.48 activa un Saurophaganax para atacar al Equipo D y a la Pandilla Alpha. Lo usa para luchar con otros dinosaurios usando un movimiento llamado Calcinador que los derrota fácilmente hasta que es recuperado por el Equipo D, también logró que el METAL ALPHA lograra purificarse, manipulando a Max con la carta de Gabu. Seth utilizó un Tyranosaurus Negro para destruir a la Pandilla Alpha y al Equipo D, pero trabajando unidos, ambos bandos lograron derrotarlo. Regresa en la segunda temporada ayudando a un nuevo grupo de villanos, el equipo Zanjark.
Seth es increíblemente despiadado con los Dinosaurios y en una ocasión (el cap 27:"Feria del caos") los puso a trabajar por la Pandilla Alpha mostrando los verdaderos intereses que tenía por las cartas. Terminó siendo el malvado de la primera temporada; redimiéndose, salva a todo el tiempo y el espacio en el último capítulo de la segunda temporada, aun sabiendo que le pudo haber costado la vida.

Historia en la 2.ª temporada 

Durante esta temporada, hace apariciones más que nada secundarias. Se muestra como la mano derecha de Jark; también como el salvador del equipo, ya que el trío de Los Piratas Espaciales parecen ser tan inútiles como los de la Pandilla Alpha. Hace breves apariciones en algunos capítulos, ya sea dentro de la nave donde se muestra frío con los padres del Equipo D, hasta aparecer fuera de esta. Cabe destacar, que cada vez que se cruza con el equipo D y la Pandilla Alpha, surge gran resentimiento y desconfianza hacia él.

En el capítulo 75, finge estar herido para ser aceptado en la nave del Equipo D. Llevando a su Robo-Saurio con él, cuenta la historia sobre cómo es que terminó con el grupo de Zanjark. Habló de que luego de haber sido tragado por el agujero de gusano, aterrizó en la nave de Jack. Este le ofreció trabajo. Admitió que en sus misiones, siempre estaba espiando a Sheer, Gravro y Foolscap.

Es el único personaje que cambia de ropa entre la primera y segunda temporada. También es científico bajo el mando de Jark.
Traiciona a los Zanjark en los dos últimos capítulos de la temporada, quedando inconsciente al final a causa del choque de la nave donde estaba con la energía oscura del Pterosaurio Negro. Su Robo-Saurio se encarga de él durante su estado de coma. Volverá al futuro para ser el asistente de los padres de Rex, así como volverá a ser miembro de la Pandilla Alpha.

Relaciones 

Laura: En la primera temporada con ella era gentil (ya que debía hacer eso para lograr un control sobre ella). Lograba influenciarla más que a Rod. Prometió al par de hermanos llevarlos con sus padres para que sigan sus órdenes durante la segunda mitad ya avanzada en la primera temporada.

Rod: Parecían llevarse bien, ya que ambos sabía sobre el funcionamiento de la máquina del tiempo.

Doctor.Z: Desde un principio pensó en traicionarlo luego de expulsar a los padres de Rex de la máquina del tiempo. Aparenta preocupación hacia él, pero a veces parece que lo saca de quicio.

Helga: Ella desconfía de Seth desde antes de enterarse de los planes de él. Parecen tener una relación de gran rencor el uno al otro.

Ursula: En ambas temporadas es sarcástico con ella, soportándola muy pocas veces. Con ella, Zander y Ed, se aprovecha de la espalda dañada del Doctor Z para que no vayan por las cartas que son activadas. Él la obligó a maltratar a Iguanodonte en el capítulo 35.

Zander y Ed: No relacionan algún contacto.

Max: Aparentan rivalidad. Para Seth, Max no representa demasiado peligro; para Max, Seth es alguien cruel y despreciable ya que trata a los dinosaurios como conejillos de laboratorio.

Rex: Nunca se han hablado a pesar de que es el asistente de sus padres.

Laila: tienen mucho contacto ya que son hermanos.

Zoe: No muestran ningún contacto.

Emily:Tienen mucho contacto ya que son hermanos.

Reese: Tienen altas semejanzas: ambos son científicos de las alianzas, siempre están solos, se enojan con sus aliados (Reese con el Doctor Taylor y Seth con sus compañeros de la Pandilla Alpha)

Sheer, Foolscap y Gavro: Aparenta cero contacto con ellos. Las únicas razones por las que se hablan es por la traición de Seth o para hacerlos seguir las órdenes de Spectror.

Spectror: Es su asistente en la segunda temporada. Por algún motivo, Spectror está enamorado de él.

Relaciones con los Zanjark 
Seth es muy tranquilo y casi no aparece. Tiene una mascota Robo-Saurio que se convierte en un alien Zanjark.
Su nueva vestimenta va de una capa negra y blanca que cubre una especie de traje Zanjark; le crece un nuevo mechón en el pelo. Es víctima de Jark, ya que siempre es acosado lindamente por este con abrazos, guiños, etc... Seth no lo demuestra, pero estos acosos de su líder le molestan bastante.

Dinosaurios

Primera Temporada 

 Velociraptor (Seth lo hace más poderoso)
 Saurophaganax (Seth le hizo un segundo ataque llamado Calcinador.)
 Tyrannosaurus Negro (Fue creado por Seth y usa el ataque Calcinador.)

Segunda Temporada 
 Tyrannosaurus Gigas (Él fue credo por Seth.)
 Triceratops Maximus (Él fue creado por Seth.)
 Stegosaurus Armatus (Él fue creado por Seth.)

 Cryolophosaurus Destructor Armagedon (Él fue creado por Seth y derrotó al Equipo Zanjark.)

Curiosidades 
 Seth recuerda mucho a Sasuke Uchiha del manga y anime Naruto, si se le pintara el pelo y los ojos negros.(Aparte de porque ambos siempre tienen las manos en los bolsillos y una actitud de indiferencia)
 Seth sirve de villano a ambas temporadas de la serie anime Dino Rey.
 Seth es posiblemente uno de los peleadores de dinosaurios más poderosos de la serie ya que su Cryolophosaurus fue capaz de evadir el ataque más poderoso de Gabu, Último Rayo. Y en el penúltimo episodio fue capaz de derrotar a los dinosaurios principales del Equipo D y la Pandilla Alpha con un Saurophaganax.
 Irónicamente, Seth es quien salva a todos destruyendo al Pterosaurio Negro, aun siendo villano en ambas temporadas.
 En el capítulo 12 su voz se oye más joven y parecida ala de Gohan en Dragon Ball Z saga Majin Boo
 En cada episodio las mechas y las rayas rojas de Seth cambian de estatura.
 Las rayas rojas de Seth (Que las tiene por razones desconocidas)son muy raras en su persona, algunos dicen que parece como si fuera el Zorro de dos colas de la película de Naruto Shippuden 4

Referencias 

Personajes de Dino Rey